

Кошкентал — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Кошкентал — село, Аягозький район, Абайська область